De 1. deild (voor vrouwen) is de hoogste voetbalcompetitie in het vrouwenvoetbal op de Faeröer die georganiseerd wordt door de FSF.

De competitie startte in 1985 en bestaat dit seizoen uit acht deelnemende teams. Sinds het seizoen 2000/01 neemt de kampioen deel aan de UEFA Women's Cup. Degradatie volgt naar de 2. deild voor vrouwen.

De meest succesvolle clubs uit de Faeröer zijn anno 2015 KÍ Klaksvik met zeventien kampioenschappen (van 2000-2015 zestien keer op rij) en Havnar B Tórshavn met zeven titels.

Kampioenen

Prestaties per club

Deelnemers

Seizoen 2016 

 * Samengestelde teams van twee clubs.

All-time 
In de hoogste vrouwencompetitie hebben 24 verschillende clubs deelgenomen, waarvan sommige in enkele jaargangen in een samengesteld team van twee clubs.

 * 1985: competitie in groep A en groep B; finale tussen beide nummers 1
 * 2000: competitie in groep A en groep B (voorronde); kampioenscompetitie met beide top 3 teams
 * 2001: 1e seizoenshelft competitie met 4 teams (voorronde), met promotie/degradatie #4 tegen #3 2. deild; 2e seizoenshelft kampioenscompetitie met 6 teams, inclusief 2 gepromoveerde teams.
 * 2002: 1e seizoenshelft competitie met 6 teams (voorronde), #6 trok zich terug; 2e seizoenshelft kampioenscompetitie met 6 teams, inclusief 1 gepromoveerd team.
 * 2006: 1e seizoenshelft competitie met 8 teams; 2e seizoenshelft een kampioens- en een degradatie competitie met elk 4 teams.
 * 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2007, 2013: deze acht teams trokken zich tijdens de competitie terug.
 * 1986, 2001, 2004, 2009: deze vier teams (NSÍ 2x) trokken zich al voor competitie indeling terug.

Voetbal op de Faeröer